Inflacja kredytowa – inflacja, za którą odpowiedzialne są podmioty kreujące nadmierny poziom strumienia pieniężnego (kredytowego).

Zobacz też 
 inflacja pieniężna

Inflacja
Kredyt